Wesselyj Kut (ukrainisch ; russische Entsprechung Весёлый Кут/Wessjoly Kut) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Wesselyj Kut (Wassylkiwka). Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Wassylkiwka
 Wesselyj Kut (Krywyj Rih), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krywyj Rih
 Wesselyj Kut (Taraschtscha), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha
 Wesselyj Kut (Nowoukrajinka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka
 Wesselyj Kut (Snamjanka), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Snamjanka
 Wesselyj Kut (Baschtanka, Beresnehuwate), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Beresnehuwate
 Wesselyj Kut (Baschtanka, Wolodymyriwka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Landgemeinde Wolodymyriwka
 Wesselyj Kut (Bolhrad), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bolhrad
 Wesselyj Kut (Schpola), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Schpola
 Wesselyj Kut (Talne), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Talne